Gary D. White – amerykański trener futbolu amerykańskiego aktywny w latach 80. XX wieku
 Gary White – amerykański inżynier i przedsiębiorca
 Gary White (ur. 1967) – australijski baseballista
 Gary White (ur. 1974) – angielski piłkarz i trener
 Gary White (ur. 1985) – brytyjski lekkoatleta, trójskoczek